La  peut désigner :
 la  américaine
 la  australienne
 la  britannique
 la  britannique
 la  britannique
 la  d'infanterie canadienne
 la  d'infanterie de la  d'infanterie française
 la  de dragons de la  d'infanterie française
 la  mécanisée de la  puis de la  française
 la  grecque
 la 
 la  de l'Armée britannique des Indes
 la  malaisienne
 la  polonaise
 la  de cavalerie blindée polonaise
 la  roumaine
 la  soviétique
 la  soviétique
 la  soviétique
 la 
 la  soviétique
 la  brigade d'assaut de montagne ukrainienne
 la  néo-zélandaise